KXA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kasaan (Alaska) (Stati Uniti)